Jan Němec (1913–?) cseh politikus
 Jan Němec (1936–2016) cseh filmrendező, forgatókönyvíró, egyetemi tanár
 Jan Němec (1981) cseh író